Олена Бовіна була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі через травму правого плеча.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, у фіналі перемігши Амелі Моресмо з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Pilot Pen Tennis
Connecticut Open (теніс)